Pavel Pavlov (?–?) orosz vitorlázó, olimpikon az 1912-es olimpián
 Pavel Pavlov (1953) olimpiai és világbajnoki bronzérmes bolgár kötöttfogású birkózó
 Pavel Pavlov (1952–2004) bolgár rövidtávfutó, olimpikon